Наталья Петровна Ченчик (7 ноября 1950, Старотитаровская, Темрюкский район, Краснодарский край — 23 октября 2000, Москва) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
После окончания Керченской школы № 11 работала на заводе «Залив».

В 1976 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина.

Наиболее известные роли — в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Военно-полевой роман». Занималась также озвучиванием мультипликационных фильмов.

Актриса скончалась 23 октября 2000 года на 50-м году жизни от онкологического заболевания, не дожив всего 2 недели до своего 50-летия. Похоронена на Ивановском кладбище в поселении Воскресенское (Московская область, Ленинский район, ныне территория Новой Москвы).

Творчество

Фильмография 

  — Ар-хи-ме-ды! — помощник режиссёра
  — Подарок судьбы — Зоя
  — Место встречи изменить нельзя — подставная Аня
 1979 — Жил-был настройщик — подруга Лены
  — Будьте моим мужем — проводница
  — Военно-полевой роман — продавщица мороженого
  — Непохожая — работница зоопарка
  — Доченька (2 серия) — эпизод
  — Шаг (СССР, Япония) — эпизод
 1988 — Артистка из Грибова — проводница
  — Казённый дом — мать Гамаля
  — Неустановленное лицо — парикмахер
  — Гениальная идея — дежурная в гостинице

Озвучивание мультипликационных фильмов 

  — Переменка №2 — Пахомов
  — Поросёнок в колючей шубке — снежинка
  — Чучело-Мяучело — Котёнок
  — Сын камня
  — Пантелей и пугало — исполнительница песен
  — Возвращение блудного попугая (второй выпуск) — Вовка / ворона
  — Приключения пингвинёнка Лоло — Мак
  — Кот, который умел петь — работница телевидения
  — Два богатыря — Алтыншаш
 1989 — Клетка — Лиса / Суслик
  — По лунной дороге — юноша
 1994 — Страницы российской истории. Земля предков — княгиня Ольга

Стихи 
 Ченчик Н. П. Степной цветок: Лирика / Сост., автор предисл. В. Жорник; Ред.-изд. Д. Лосев. — Феодосия—: Издательский дом «Коктебель», 2002.

Примечания

Ссылки 
 Фильмография
 Ченчик Наталья Петровна: Биография // Сайт Алексея Тремасова
 Подруга Натальи Андрейченко нагадала себе смерть // «Собеседник»: газета. — 2011. — 21 декабря.
 «Сладость жертвы такой…»: По материалам керченской прессы

Актрисы озвучивания СССР
Актрисы озвучивания России
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Умершие от рака
Похороненные на Ивановском кладбище (Москва)
Выпускники школ Керчи